Polgara est l'un des personnages principaux créés par David Eddings dans sa double pentalogie, la Belgariade et la Mallorée.

Polgara est décrite dans la série comme une femme magnifique aux cheveux aile de corbeau mis à part une mèche blanche qui est la marque de son pouvoir. C'est une femme obsedée par l'ordre et qui ne rate jamais d'occasion pour, visiblement, se disputer avec son père (même si ce n'est qu'une mascarade). Également adepte de la propreté, elle ne rate d'ailleurs jamais une occasion de se laver si elle se présente, cette obsession étant un héritage de sa lointaine jeunesse où elle avait passé une grande partie de son enfance sans jamais prendre soin de son apparence. Elle se donne une allure de femme de fer (ce qui se ressent parfois dans son regard), mais elle est en réalité très sensible et le laisse parfois percevoir. Elle a un amour particulier pour les oiseaux, dont elle comprend le langage depuis son enfance. C'est d'ailleurs en voulant nourrir des oiseaux du Val d'Aldur qu'elle fit pour la première fois usage du Don. C'est également une excellente cuisinière, sa cuisine étant toujours appréciée par ceux qui la mangent.

Polgara est la fille de Belgarath l'immortel et de Poledra, c'est une sorcière âgée d'un peu plus de  au début de la Belgariade, également disciple du dieu Aldur. Si son père se change en loup, elle préfère se changer en chouette, en souvenir de sa mère qu'elle savait vivante et qui s'était également changée en chouette la première fois qu'elle fit usage de la magie. Son médaillon d'argent, preuve du fait qu'elle est disciple d'Aldur, représente d'ailleurs une chouette. Elle assurera aussi la "Paix de Polgara", en Arendie, pour pacifier ce pays (qui est cher à son cœur) et éviter les guerres intestines entre les Mimbraïques, les Asturiens et les Wacites. Pour la remercier, les Ducs d'Arendie la nommèrent « Duchesse d'Erat ». Le duché d'Erat deviendra par la suite une province de la Sendarie après la destruction du duché de Vo Wacune par le duc d'Asturie. Polgara innova en matière de gestion d'un royaume car le premier roi fut élu par son peuple.

Elle fut le pivot de la survie de la lignée de Riva. Aidée de son père, elle cacha, l'un après l'autre, tous les descendants de Riva que tous croyaient tués par les assassins Nyissiens. Elle permit à Garion, dernier descendant et « Enfant de Lumière » de voir le jour, l'éduqua et l'entraîna à la reconquête de l'Orbe. Elle se marie avec Durnik à la fin du chant V de La Belgariade et va vivre ensuite dans l'ancien cottage de sa mère au Val d'Aldur avec son époux et Mission. À la fin du dernier tome de La Mallorée, elle a des jumeaux qui sont bénis par les 7 dieux.

Personnage de David Eddings